Castaneda steht für:

 Castaneda GR, Gemeinde im Kanton Graubünden, Schweiz
 Alfonso Castaneda, Stadtgemeinde auf der Insel Luzon, Philippinen

Castaneda ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Castaneda (1925–1998), US-amerikanischer Anthropologe und Schriftsteller
 Jean Castaneda (* 1957), französischer Fußballtorwart
 Movita Castaneda (1916–2015), US-amerikanische Schauspielerin
 Salvador Castaneda Castro (1888–1965), Präsident von El Salvador 1945 bis 1948
 Troy Castaneda (* 1989), US-amerikanischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Castanea
 Castañeda
 Castanheira